Orlândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orlândia (ort), São Paulo, 
 Orlândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar